Lutzenberg oder Lützenberg ist

ein Familienname:
 Johann Michael von Lutzenberg (1745–1815), Medizinprofessor 
 Fritz Lützenberg (1901–1974), Professor für Tierzucht in Ost-Berlin

ein Ortsname:
 in der Schweiz:
 Lutzenberg AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 in Deutschland:
 Lutzenberg (Althütte), Ortsteil der Gemeinde Althütte, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 
 Lutzenberg (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern 
 Lutzenberg (Eppishausen), Ortsteil der Gemeinde Eppishausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lutzenberg (Renningen), Ortsteil der Stadt Renningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Lutzenberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Luzenberg